Jacob Jan de Blocq van Kuffeler, een Nederlandse politicus (Raad van State etc)
 Victor de Blocq van Kuffeler, een Nederlands waterbouwkundige
 Gemaal De Blocq van Kuffeler, een gemaal in Zuidelijk Flevoland
 de Blocq van Kuffeler, een voormalig directievaartuig van Rijkswaterstaat
 Almeers hiphop collectief Blocq van Kuffeler, Een collectief van individuele artiesten uit Almere.